

Persone 
 Cecil Boden Kloss –  zoologo britannico
 Henry Kloss – imprenditore statunitense
 Ilana Kloss – ex tennista sudafricana
 Josh Kloss – modello e attore statunitense
 Karlie Kloss – supermodella e blogger statunitense

Pagine correlate 
Hans Kloss